Lotte World Tower — 123-этажный сверхвысокий небоскрёб, в районе развлекательного комплекса Lotte World в Сеуле, Южная Корея. Высота здания составляет 555 метров, что делает его одним из самых высоких зданий в мире. Владельцем и главным подрядчиком строительства являются структуры, входящие в группу компаний Lotte.

Здание представляет собой стройный конус с выпуклым в средней части силуэтом. Внешняя отделка — светлые стеклянные панели — должны напоминать традиционную корейскую керамику. Здание располагается на берегу реки Ханган, этажи с 1 по 6 занимают магазины, с 7 по 60 — офисы, с 61 по 85 — апартаменты и с 86 по 119 — гостиница. Этажи с 120 по 123 будут открыты для свободного доступа, здесь находится одна из самых высоких в мире смотровых площадок. 

Церемония закладки первого камня состоялась в 2005 году, однако затем строительство было отложено из-за ограничений по высотности, введённых в этом районе ввиду находящегося поблизости аэропорта. Ограничения были сняты в 2009 году и уже в феврале 2010 года строительство возобновилось.

Архитектурный проект здания был выполнен в известной фирме Kohn Pedersen Fox командой Джеймса фон Клемперера. Проект был согласован и одобрен в марте 2009 года, и через семь месяцев начались грунтовые работы. Однако на начальном этапе проекта предполагалось, что здание будет спроектировано американской фирмой Skidmore, Owings and Merrill.

27 марта 2016 года произошел первый случай взлома и восхождения. Когда башня еще строилась, два российских фотографа поднялись на вершину крана и сняли видео.

Галерея

См. также 
 Busan Lotte World Tower
 Список зданий, имеющих более 100 этажей
 Список самых высоких зданий мира
 Список самых высоких зданий Азии

Примечания 

Небоскрёбы высотой свыше 500 метров
Небоскрёбы Республики Корея
Здания и сооружения, спроектированные Kohn Pedersen Fox
Lotte